Варадараджа — Вішну, що сидить верхи на своїй вахані Гаруді, з вісьмома руками, у яких несе традиційні атрибути. Вішну як добродійник і благодійник.

Посилання
 Иконография: Индуизм  

 

Індуїзм
Індуїстські боги